Тамара Карловна Лааз (; 24 августа 1923, Подгорное, Курсавский район, Ставропольский край, РСФСР — 7 октября 2007) — учительница, депутат Верховного совета СССР 3-го созыва.

Биография 
Родилась в Подгорном, центра поселения эстонцев на Ставроволье. Детские и юношеские годы провела в РСФСР. Получила филологическое образование, преподаватель французского языка. 

С 1948 года работала школьной учительницей в Таллине.

В 1950 году избрана депутатом Верховного совета СССР 3-го созыва (1950—1954) от Таллинского морского избирательного округа.

Впоследствии продолжала работать учителем в таллинской средней школе № 21. Принимала участие в программах по международному обмену со школами ГДР, Чехословакии.

Скончалась в 2007 году, похоронена на Лесном кладбище.

Семья 
Родители — Карл Лааз и Лийза Вяли. Замужем не была.

Примечания 

Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Похороненные на Лесном кладбище Таллина
Педагоги Эстонии